Ранчо ел Куахилоте има више значења:

 Ранчо ел Куахилоте, Ел Куахилоте (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Куахилоте (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику